Die ukrainische Kombinierte-Pyramide-Meisterschaft 2020 war ein Billardturnier, das vom 9. bis 12. Juli 2020 im BK Piramida in Krywyj Rih stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Kombinierten Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde zum ersten Mal Jana Wassylowa. Die 15-Jährige setzte sich im Finale gegen Marija Pudowkina mit 4:3 durch. Den dritten Platz belegten Anna Kotljar und die Vorjahresfinalistin Ljubow Schyhajlowa. Titelverteidigerin Anastassija Kowaltschuk nahm nach zuletzt zwei Titeln in Folge in diesem Jahr nicht teil.

Bei den Herren gewann Andrij Kljestow nach 2018 zum zweiten Mal den Titel. Er besiegte im Endspiel Bohdan Schuhalej mit 6:4. Rang drei belegten Ihor Lytowtschenko und Titelverteidiger Mykyta Homenjuk, der im Halbfinale gegen Kljestow verlor.

Herrenturnier

Modus 
An dem Turnier nahmen 57 Spieler teil. Gespielt wurde zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System. Die acht besten Spieler der nationalen Rangliste waren im Achtelfinale gesetzt und trafen dort auf die acht Qualifizierten aus der Vorrunde. Das Ausspielziel betrug in der Vorrunde vier Gewinnspiele, vom Achtelfinale bis zum Halbfinale fünf Gewinnspiele und im Finale sechs Gewinnspiele.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

3. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 

|}

2. Verliererrunde 

|

|}
|}

3. Verliererrunde 

|

|}
|}

4. Verliererrunde 

|

|}
|}

5. Verliererrunde 

|

|}
|}

6. Verliererrunde 

|

|}
|}

Finalrunde

Finale 
Beide Finalisten gehörten zu den acht im Achtelfinale gesetzten Spielern, der als Nummer eins gesetzte Andrij Kljestow traf auf die Nummer sechs Bohdan Schuhalej. Während Kljestow zuvor viermal ukrainischer Meister geworden, davon einmal (2018) in der Kombinierten Pyramide, stand Schuhalej zum ersten Mal im Endspiel einer ukrainischen Meisterschaft, sein zuvor bestes Ergebnis auf nationaler Ebene hatte er 2019 erzielt, als er in der Dynamischen Pyramide im Halbfinale gegen Kljestow ausschied.

Der bessere Start in das Finale der beiden 22-Jährigen gelang Kljestow, der das erste Spiel für sich entschied. Anschließend drehte Schuhalej die Partie zu einer 2:1-Führung, bevor Kljestow drei Spiele in Folge gewann und mit 4:2 führte. Noch einmal gelang Schuhalej der Ausgleich, doch Kljestow gewann schließlich die folgenden beiden Spiele und wurde somit zum insgesamt fünften Mal ukrainischer Meister und zum zweiten Mal in der Kombinierten Pyramide.

Damenturnier

Modus 
Die acht Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt. Das Ausspielziel betrug in der Vorrunde drei Gewinnspiele und in der Finalrunde vier Gewinnspiele.

Vorrunde

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel traf die ehemalige Weltmeisterin der Freien Pyramide Marija Pudowkina auf die 15-jährige Jana Wassylowa. Keine der beiden Finalistinnen hatte zuvor die nationale Meisterschaft in der Kombinierten Pyramide gewonnen. Während die 24-jährige Pudowkina in dieser Disziplin nach 2012 und 2015 zum dritten Mal im Finale stand und in anderen Disziplinen bereits viermal ukrainische Meisterin geworden war, war Wassylowa zuvor nie über den fünften Platz hinaus gekommen.

Das Finale gestaltete sich sehr ausgeglichen. Dreimal ging Wassylowa mit einem Punkt in Führung, wobei Pudowkina stets der Ausgleich gelang. Im Entscheidungsspiel setzte sich Wassylowa mit 8:7 durch und wurde somit erstmals ukrainische Meisterin.

Einzelnachweise 

2020
Billardveranstaltung 2020
Billardturnier in Krywyj Rih